Legge est un nom propre.

Patronyme 

 la famille  Legge, (ou Leze, Lezze, da Lezze, da Lezzo, Traversari), une famille noble de Venise, éteinte.
 Edward Legge (1767-1827), évêque et universitaire anglais.
 Henry Bilson-Legge (2e baron Stawell), (1757-1820), pair britannique et propriétaire terrien.
 Henry Bilson Legge (1708-1764), homme d'État britannique.
 James Legge (1815-1897), sinologue, missionnaire, traducteur et érudit écossais.
 Katherine Legge (1980-), pilote automobile anglaise.
 Michael Legge (1953-), réalisateur, scénariste et acteur américain.
 Sara Legge (1984-), actrice et mannequin thaïlandaise.
 Thomas Legge (1535-1607), docteur en droit et dramaturge de l'ère élisabéthaine.
 Wade Legge (1934-1963), pianiste américain de jazz.
 Walter Legge (1906-1979), producteur musical britannique, fondateur de l'Orchestre Philharmonia.

Voir aussi